Freed ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Freed (1921–1965), US-amerikanischer Discjockey
 Alexander Freed, amerikanischer Buchautor, Comicautor, Game Designer und Redakteur
 Arthur Freed (1894–1973; eigentlich Arthur Grossman), US-amerikanischer Musicalproduzent und Liedertexter
 Bert Freed (1919–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Freed (* 1959), US-amerikanischer Mathematiker
 Ernest Freed (1908–1974), US-amerikanischer Maler
 Georg Ludwig Freed (1858–1936), deutscher Architekt
 Hermine Freed (1940–1998), US-amerikanische Malerin und Videokünstlerin
 Isadore Freed (1900–1960), US-amerikanischer Komponist
 James Ingo Freed (1930–2005), US-amerikanischer Architekt deutscher Abstammung
 Karl F. Freed (* 1942), US-amerikanischer Chemiker
 Leonard Freed  (1929–2006), US-amerikanischer Fotograf
 Ralph Freed (1907–1973), US-amerikanischer Liedtexter, Songwriter und TV-Produzent
 Freed, Pseudonym des deutschen Komponisten Friedhelm Hans Hartmann. 

Sonstiges:
 Mount Freed, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Honda Freed, Pkw-Modell

Siehe auch:
 Fried